Fissore est un nom de famille porté notamment par des sujets monégasques. 

Ce nom de famille se rencontre aussi en France. 

 Joseph Fissore, né à Monaco, fut conseiller national monégasque, ainsi que président de l’AS Monaco FC en 1954.
 Henri Fissore (1953- ), est un homme politique monégasque qui fut  conseiller national (1993-1995).

Sources et références 
 .